Cornesi – abitanti di Corna Imagna
Cornesi – abitanti di Corno di Rosazzo